Boyd – klan szkocki

Osoby
 Kris Boyd – szkocki piłkarz
 Arthur Boyd – australijski malarz
 Peter Boyd – amerykański brydżysta
 William Boyd – szkocki pisarz

Miejscowości w USA:
 Boyd – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Boyd – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Carbon
 Boyd – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Wise
 Boyd – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Boyd (ang. Boyd Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Transylvania
 Boyd (ang. Boyd Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Boyd (ang. Boyd County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Boyd (ang. Boyd County) – w stanie Nebraska